

Ізвор — село, община Липково, Північно-Східний регіон
 Ізвор — село, община Чашка, Вардарський регіон
 Ізвор — ліквідована община у складі Вардарського регіону

Ізвор — село, комуна Корнерева, повіт Караш-Северін
 Ізвор — село, комуна Шимніку-де-Сус, повіт Долж